

Geografia 
 Eu – cittadina della Francia

Sigle 
 European Union – Unione europea in inglese

Chimica 
 EU – simbolo chimico dell'europio

Cinema e televisione
 Eu – film del 1987 diretto da Walter Hugo Khouri

Codici 
 EU – codice FIPS 10-4 dell'Isola Europa
 eu – codice ISO 639 alpha-2 della lingua basca
 EU – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Unione Europea

Informatica 
 .eu – dominio di primo livello assegnato all'Unione europea

Videogiochi 
 Europa Universalis (EU) Europa Universalis, videogioco strategico
 Europa Universalis II (EU II) Europa Universalis II, seguito del videogioco strategico Europa Universalis
 Europa Universalis III (EU III) Europa Universalis III, seguito del videogioco strategico Europa Universalis II
 Europa Universalis IV (EU IV) Europa Universalis IV, seguito del videogioco strategico Europa Universalis III

Altro 
 EU – targa automobilistica del distretto di Eisenstadt-Umgebung (Austria)
 EU – targa automobilistica di Euskirchen (Germania)

Altri progetti